Cajander est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aimo Kaarlo Cajander (1879-1943), botaniste et homme d'État finlandais
 (1846-1913), poète et traducteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois